Бисерка Алибеговић (Призрен, 8. децембар 1932) је била југословенска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Маскерата  ТВ филм || /
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак  || Маркова колегица која га позива на телефон
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Кућна помоћница
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Мејаши ТВ серија || Жена 2
|-
| 1970. || Колиње ТВ филм || Жена 2
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Венова супруга
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || Попрда
|-
| 1972. || Liberty  || Кармела Лонги
|-
| 1973. || Живјети од љубави  || Поштарица
|-
| 1974. || Депс  || Службеница банке
|-
| 1974. || Ноктурно  ТВ филм || /
|-
| 1975. || Грунтовчани ТВ серија || Франца Пишпекова
|-
| 1977. || Пуцањ  || Сусједа
|-
| 1977. || Мећава   || /
|-
| 1978. || Судите ме ТВ филм || /
|-
| 1979. || Ивањска ноћ ТВ филм || Дукина мајка
|-
| 1979. || Повратак   || Жена са жутим рубцем
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Вело мисто ТВ серија || Солинка, жена с плаца
|-
| 1981. || Јеленко ТВ серија || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1986. || Досије ТВ серија || /
|-
| 1988. || Загрљај ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2017.
Југословенски глумци
Призренци